Juan Núñez peut désigner :
 Juan Nuñez de Lara, un infant de Castille au  ;
 Juan Núñez, un peintre espagnol du  ;
 Juan Núñez de la Peña (1641-1721), un historien espagnol ;
 Juan Núñez Lima (1959-), un athlète dominicain ;
  (2004-), un joueur espagnol de basket-ball.